(de l'anglais signifiant littéralement « Donne le moi ») peut faire référence à :

Musique

Album 

 Give It to Me, album de Sistar sorti le .

Chanson 

 , chanson de Madonna présente sur l'album Hard Candy sorti le  ;

 , chanson de Mobb Deep présente sur l'album Blood Money sorti le  ;
 , chanson de Sistar présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Timbaland présente sur l'album Shock Value sorti le .

Autres 

 , chanson de Rick James ;
 , chanson de Melanie Fiona ;
 , chanson de Jay-Z ;
 , chanson de Sean Paul.